Podurile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Podurile (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Podurile (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea